Trigg ist ein englischer Familienname. 

Er ist seit frühmittelenglischer Zeit bezeugt und stellt eine Entlehnung des altnordischen Namens Tryggr bzw. Tryggvi dar, der so viel wie „der Getreue, der Zuverlässige“ bedeutet.

Namensträger 
 Abram Trigg (1750–nach 1809), britisch-amerikanischer Politiker
 Alan Trigg (* 1959), englischer Snookerspieler
 Connally Findlay Trigg (1847–1907), US-amerikanischer Politiker
 Cyril Trigg (1917–1993), englischer Fußballspieler
 Frank Trigg (* 1972), US-amerikanischer Kampfsportler
 Gary Trigg, kanadischer Musiker und Musikpromoter
 John Johns Trigg (1748–1804), britisch-amerikanischer Politiker
 Lloyd Trigg (1914–1943), neuseeländischer Kampfflieger
 Margaret Trigg (1964–2003), US-amerikanische Schauspielerin, Stand-up-Comedian und Model
 Stephen Trigg (1744–1782), britisch-amerikanischer Pionier und Politiker

Siehe auch 
 Trigg County
 Drigg
 Triggs

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname